

Patronyme 

Vicente Herrera Zeledón (1821-1888), président ;
José Joaquín Rodríguez Zeledón (1837-1917), homme politique costaricien ;
José Castulo Zeledón (1846-1923), ornithologue costaricien ;
José Maria Zeledon Brenes connu sous le nom de plume de Billo Zeledón (1877-1949), intellectuel anarchiste, poète, journaliste, homme politique et écrivain costaricien ;
Félix Eliud Zeledón (1983-), footballeur international nicaraguayen ;

Toponyme 

 Pérez Zeledón est le  de la province de San José au Costa Rica
 Le Stade Municipal Pérez Zeledón est un stade de football situé à San Isidro, au Costa Rica.

Divers 
 La Paruline de Zeledon (Zeledonia coronata) est une petite espèce de passereaux ;
 L'Asociación Deportiva Municipal Pérez Zeledón est un club de football costaricien fondé en 1962 et basé dans la ville de San Isidro.
Patronyme hispanique